Gemini Solutions este o companie producătoare de software fondată in 2005 de un grup de ingineri de origine română din Silicon Valley.

Istoria companiei 

Gemini Solutions și-a început activitatea în 2005 și în 2020 a ajuns la o echipă de peste 150 de ingineri software, cu experiență pe diverse platforme și tehnologii. Potrivit apollo.io, domeniile principale de activitate ale companiei sunt dezvoltarea de software, cloud computing, dezvoltarea de aplicații web și mobile, servicii de infrastructură și conectare wireless etc.
Sediul central al Gemini Solutions este în Silicon Valley (California), dar compania operează și în Europa, având birouri în Amsterdam (Olanda), București, Cluj și Iași (România).

Activitate 

Gemini Solutions a dezvoltat de-a lungul timpului programe, aplicații și soluții software în zona high end - premium a pieței, în domenii precum: mobile, cloud, enterprise, aplicații Big Data, soluții client-server, soluții avansate web, având în portofoliu clienți precum Cisco, Microsoft, Yummly, Xoom, IDEO, Scintera, Criteo sau BlaBlaCar.

Printre aplicațiile cele mai cunoscute dezvoltate de companie se numără o aplicație mobilă pentru comanda mașinilor de gătit pentru Whirlpool, unul din leaderii mondiali din industria white goods. De asemenea, compania a introdus și dezvoltat în România aplicația Yummly, o aplicație pentru mâncare și rețete din domeniul culinar.

Voluntariat 

Un alt specific al Gemini Solutions este implicarea în acțiuni de voluntariat pentru promovarea identității culturale românești. Compania a realizat web-site-ul și aplicația mobilă Statui de daci prin care sunt inventariate și descrise statuile de daci realizate în perioada Imperiului roman, aflate în prezent în muzeele lumii. De asemenea, au mai fost dezvoltate și o serie de aplicații pentru telefoane mobile care au rolul de a prezenta informații despre moștenirea culturală a muzeelor din principale orașele ale României (Muzeul Hărților, Hărțile Basarabiei, Bucharest Museums, ClujNapoca Museums, Bucharest Jewsih Heritage).

Cifra de afaceri în 2018: 31 milioane RON

Note

Legături externe 
 Gemini Solutions 

Companii de software